Marbot () puede referirse a:

Personas 
 Miembros de la familia Marbot, incluidos:
 Jean-Antoine Marbot (1754-1800), militar y político francés.
 Adolphe Marbot (1781-1844), militar francés.
 Marcellin Marbot (1782-1854), militar francés.

Lugares 
 Avenue des Généraux Marbot, una avenida en la comuna de Altillac en Francia.
 Hôtel Marbot, un castillo en el municipio de Tulle, sede del consejo departamental de Corrèze en Francia.
 Place Marbot, una plaza en la comuna de Beaulieu-sur-Dordogne en Francia.